Die isländische Fußballmeisterschaft 2005 war die 94. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga, und war auch als Landsbankadeildin bekannt (nach dem Sponsor Landsbanki). Die Liga begann am 19. Mai 2005 und endete mit den letzten Spielen am 21. September 2005.

FH Hafnarfjörður konnte mit seinem zweiten Titel den Erfolg vom Vorjahr wiederholen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 2005
2005